Rosa 'Centenaire de Lourdes' — сорт роз, относится к классу Флорибунда.

Всемирный конгресс розоводов 1994 года включил 'Centenaire de Lourdes' в число 10 лучших роз в мире.

Биологическое описание 
Куст округлой формы, густооблиственный, высота 90—200 см, ширина 100—180 см.

Листья округлые, тёмно-зелёные, кожистые, блестящие.

Цветки полумахровые, бледно-малиновые, выгорают до нежно-розовых, диаметром 8—10 см. В группах по 3—15 цветков. 

Лепестков 9—16.

Аромат средней интенсивности.

Плоды оранжевые, грушевидной формы.

В культуре 
Цветение непрерывное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 9b.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням высокая.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Centenaire de Lourdes